Waset ist ein altägyptischer Name. Er bedeutet:

Theben (Ägypten), die altägyptische Stadt
Waset (Gau), der altägyptische Gau, in dem sich die gleichnamige Stadt befindet
Waset (Ägyptische Mythologie), die Personifikation der Stadt und des Gaues, vgl.: Wosret
Abkürzung von World Academy of Science, Engineering and Technology mit weitestgehend unwissenschaftliche Konferenzen und Journals